Професіональна футбольна група А 1971–72 — 48-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Славія (Софія) взяв участь у Кубку володарів кубків 1972—1973 як фіналіст Кубка Болгарії 1971—1972.
2. З клубу Чорноморець було знято 2 очки.
3. З клубу Чардафон-Орловец було знято 6 очок.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1971–1972
Болгарія
Болгарія
1971 у болгарському спорті
1972 у болгарському спорті